Voldby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Voldby Kirke (Favrskov Kommune) – en kirke i Voldby Sogn i Favrskov Kommune
 Voldby Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Voldby Sogn i Norddjurs Kommune